Клаус Лаге, (; 16 июня 1950, Зольтау, федеральная земля Нижняя Саксония) — немецкий певец и композитор.

Биография 
Родился 16 июня 1950 года в городе Зольтау, в федеральной земле Нижняя Саксония.

Клаус учился на коммерсанта, работал воспитателем и социальным работником.

В середине 1970-х годов начал свою музыкальную карьеру с берлинской рок-группой Berliner Rock Ensemble (BRE).

Самый большой успех (#3 в чартах Германии) был достигнут в 1984 году альбомом «Schweißperlen» (продюсер Вольф Маан). Хит этого альбома и самая известная песня Лаге — «1000 und 1 Nacht (Zoom!)» Она была написана композитором Гёраном Вальгером на слова Дитера Дэма. Композиции из этого альбома «Wieder Zuhaus» и «Monopoli» также занимали высокие места в сингл-чартах Германии.

С 1995 года играл главную роль в мюзикле Дитера Дэма «Stars».

В конце 1990-х годов Лаге вместе с коллегами рок-музыкантами Мариусом Мюллером-Вестернхагеном, группой Скорпионс и Петером Маффейем создал компанию «Немецкое Рок-Радио» («Deutsches RockRadio»). Заявленной целью создания было распространение рок-музыки в поп ориентированном радиопространстве. 1 августа 1998 года начала вещание первая рок FM-радиостанция «Rockland Radio» в Рейнланд-Пфальце.

Клаус Лаге с 1998 года живёт в Бремене, продолжает гастролировать и выпускать альбомы.

Дискография

Студийные альбомы 
 1980 – Musikmaschine
 1982 – Positiv
 1983 – Stadtstreicher
 1984 – Schweißperlen
 1985 – Heiße Spuren
 1987 – Amtlich
 1989 – Rauhe Bilder
 1991 – Lieben & Lügen
 1992 – Ein Lachen in Reserve
 1994 – Katz & Maus
 1995 – Meisterstücke
 2000 – Mensch bleiben
 2003 – Die Welt ist schön!
 2007 – Zug um Zug
 2007 – Rauhe Bilder
 2008 – Nah und Wichtig
 2011 – Der Moment

Сборники 
 1992 – Single-Hit-Collection 1982–1990
 1996 – Balladen
 2005 – Essential
 2008 – Beste Lage

Live 
 1986 – … mit meinen Augen … Lage live
 1999 – Live zu zweit
 2011 – Alleingang Solo-Tour Live

Синглы 
 1978 – Alle ham's geschafft außer mir
 1979 – Urrffie (Gertcha)
 1980 – Ich bleib diesen Sommer zu Haus
 1982 – Komm halt mich fest
 1983 – Mit meinen Augen
 1983 – Fang neu an
 1984 – 1000 und 1 Nacht
 1984 – Wieder zuhaus
 1984 – Monopoli
 1985 – Faust auf Faust
 1985 – Eifersucht (ist Marterpfahl)
 1985 – Stille Wasser
 1986 – Istanbul (live)
 1987 – Nie wieder Kind
 1987 – Wenn Du Wärme brauchst
 1987 – Steig nicht aus
 1988 – Die Liebe bleibt
 1989 – Dein Gang
 1989 – Sooo lacht nur sie (die Malerin)
 1989 – Zurück zu Dir
 1990 – Hand in Hand
 1991 – Tief verwundet
 1991 – Nichts erinnert mich
 1992 – Comeback des Lebens
 1992 – Endsieg des Ellbogens
 1994 – Weil Du anders bist (с итальянской певицей Ирене Гранди)
 1995 – Weil ich sie liebe
 1995 – C’est la vie
 2000 – Kopf hoch
 2008 – Immer

Ссылки 
 Официальный сайт